Веніямин (Веніамін) — чоловіче ім'я
 Веніямин — син Якова
 Веніямин — одне з колін дому Ізраїлева
 Веніамін Тудельський — середньовічний єврейський письменник, історик та мандрівник
 Веніямин I
 Веніямин Печерський — православний святий